Иоганн Шлоссер:
 Шлоссер, Иоганн Георг (1739—1799) — немецкий писатель; друг детства Гёте, женатый на его сестре Корнелии.
 Шлоссер, Иоганн Фридрих Генрих (1780—1854) — прусский писатель.